Bohemund was de naam van enkele prinsen van het Vorstendom Antiochië:

 Bohemund I
 Bohemund II
 Bohemund III
 Bohemund IV
 Bohemund V
 Bohemund VI